Maryborough ist der Name von:

 Maryborough (Queensland), Stadt im australischen Bundesstaat Queensland
 Maryborough (Victoria), Stadt im australischen Bundesstaat Victoria
 Port Laoise, irische Stadt vor ihre Umbenennung